Montageband steht für:

 Ein Förderband in der Automobilfertigung
 Ein gelochtes Stahlband als Versteifungs- und Verbindungselement im Holz-, Elektro- und Sanitärbau, siehe Lochband